Меньшевиствующий идеализм — течение в советской философии конца 1920-х и начала 30-х годов, возглавлявшееся философом А. Дебориным и др. 

Термин «меньшевиствующий идеализм» как негативная оценка взглядов А. М. Деборина и его сторонников впервые был употреблён И. В. Сталиным в беседе с партийным бюро Института красной профессуры философии и естествознания в 1930 г. Сталин разъяснял при этом, что термин «меньшевиствующий» имеет целью подчеркнуть возрождение у Деборина и его учеников культивировавшегося меньшевизмом отрыва теории от практики. Под термином же «идеализм» подразумевалось сближение у Деборина и его сторонников идеалистической диалектики Гегеля и материалистической диалектики Маркса. 

В конце 1930 года Деборин был смещён с должности ответственного редактора журнала «Под знаменем марксизма», хотя и остался в составе редакционной коллегии. После принятия постановления ЦК ВКП(б) о журнале «Под знаменем марксизма» от 25 января 1931 г. академик А. М. Деборин был отстранён от руководства созданного им Института философии. С начала 1930-х годов Деборин подвергся резкой критике со стороны молодых советских философов-марксистов, в первую очередь Митина и Юдина. Со стороны президиума Комакадемии атаку на Деборина возглавили Милютин и Пашуканис.

Меньшевиствующие идеалисты отрицали ленинизм как дальнейшее творческое развитие марксизма. Например, Деборин в книге «Ленин как мыслитель» (М., 1926) писал, что марксизм есть философская, историческая и экономическая теория, тогда как ленинизм — марксистская политика и тактика.  в одной из своих статей в журнале «Под знаменем марксизма» заявил, что Ленин

был бы удивлен, если бы ему сказали, что он открывает новую эру... в марксизме.

Меньшевиствующие идеалисты отрицали также марксистско-ленинский тезис о партийности философии.

Примечания

Литература 
 Коршунов Н. Б. Так называемый «меньшевиствующий идеализм» в исследованиях историков русской философии (1951—2001). // Философские науки. — 2002. — № 6.
 Коршунов Н. Б. Так называемый «меньшевиствующий идеализм» в аспекте философских дискуссий начала 30-х годов в СССР. Диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук : 09.00.03. — Москва, 2003. — 248 с.
 
 

Философия СССР
Цензура в СССР
Сталинизм